Динамовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Динамовское сельское поселение — в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Динамовское сельское поселение — в Новобурасском районе Саратовской области.